Abram ist
 der ursprüngliche Name des biblischen Abraham (Siehe )
 Vorname („Erhabener Vater“) mit dem o. g. biblischen Bezug

Abram ist der Familienname folgender Personen:
 David Abram (* 1957), US-amerikanischer Kulturökologe, Philosoph und Buchautor
 Erich Abram (1922–2017), Südtiroler Alpinist
 Felicity Abram (* 1986), australische Triathletin
 Fletcher Abram junior (* 1950), US-amerikanischer Handballspieler
 Ido Abram (1940–2019), niederländischer Erziehungswissenschaftler
 Jacques Abram (1915–1998), US-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge

 Johnathan Abram (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Luis Abram (* 1996), peruanischer Fußballspieler
 Mikael Abram (* 1996), italienischer Skilangläufer
 Morris B. Abram (1918–2000), US-amerikanischer Jurist
 Nicholas Abram (1589–1655), Jesuit und Theologe
 Simon Abram (1871–1940), österreichischer Politiker (SDAP)

Abram ist der Name folgender Orte:
 Abram (Bihor), eine Gemeinde in Rumänien
 Abram (Texas), ein Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Abram Creek
 Abrams